

Patronyme 
Boissier est le patronyme porté par :
 Bernard Boissier (1952-), joueur de football ;
Caroline Boissier-Butini (1786-1836), pianiste et compositrice suisse ;
Edmond Boissier (1810-1885), botaniste suisse ;
Émile Boissier (1870-1905), poète français ;
Fernando León Boissier (1966-) skipper espagnol.
François Boissier de Sauvages de Lacroix (1706-1767), médecin et botaniste français ;
Gaston Boissier (1823-1908), historien et philologue français ;
Gaston Maurice Emile Boissier (1885-?), peintre français ;
Henri Boissier (1762-1845), historien et universitaire suisse ;
Jean-Louis Boissier (1945-), artiste français ;
Laurence Boissier (1965-2022), auteure suisse ;
Léon Boissier-Palun (1916-2007), homme politique et diplomate sénégalais ;
Marie-Christophe Boissier (1957-), médecin rhumatologue, professeur des universités-praticien hospitalier ;
 Pierre Augustin Boissier de Sauvages (1710-1795), naturaliste et lexicographe français ;
 Pierre Bruno Boissier (1756-1822), homme politique français ;
 Yves Boissier (1944-), escrimeur français ; 

Homonymie de patronyme